Pulse (P * U * L * S * E) — подвійний концертний альбом британської легендарної рок-групи Pink Floyd, випущений 29 травня 1995 року у Великій Британії лейблoм EMI і 6 червня 1995 в США лейблoм Columbia Records. У диск входять пісні з раніше виданих альбомів.

Список композицій 
Диск 1
 Shine On You Crazy Diamond
 Astronomy Domine
 What Do You Want From Me
 Learning To Fly
 Keep Talking
 Coming Back To Life
 Hey You
 A Great Day For Freedom
 Sorrow
 High Hopes
 Another Brick In The Wall (Part II)
 One Of These Days

Диск 2
 Speak To Me
 Breathe
 On The Run
 Time
 The Great Gig In The Sky
 Money
 Us And Them
 Any Color You Like
 Brain Damage
 Eclipse
 Wish You Were Here
 Comfortably Numb
 Run Like Hell

Джерела 
 Альбом «Pulse» на сайті discogs.com 

Концертні альбоми 1995
Альбоми Pink Floyd
Англомовні музичні альбоми
Травень 1995
Події 29 травня
Альбоми прогресивного року
1995 у Великій Британії